Fåfänga eller Fåfängan kan syfta på:

Fåfänga - flärd, prålsjuka, inbilskhet, egenkärlek
Fåfänga (byggnad) - en byggnad som, förutom att vara dekorativ, i stort sett saknar funktion
Fåfängan - utsiktsplats och restaurang i Stockholm
Fåfängan, Stockholm – målning av Karl Nordström
Fåfängan, Hangö – ö i Nyland, Finland
Fofängan, Björneborg – ö i Björneborgs kommun i Finland

Se även
Fåfängskär
Fåfängskäret
Fåfängskären
Fåfängholmen